Шенвалде може бити:

 Шенвалде-Глин, општина у округу Хафеланд, у њемачкој покрајини Бранденбург.
 Шенвалде ам Бунгсберг, општина у округу Остхолштајн, у њемачкој покрајини Шлезвиг-Холштајн.